Жан Батист Анри Жозеф Демазьер (; 1786—1862) — французский предприниматель, ботаник и миколог.

Биография 
Жан Батист Анри Жозеф Демазьер родился 10 июля 1786 года в городе Лилль на севере Франции. С детства интересовался ботаникой, выращивал растения. В 1812 году Демазьер издал книгу Agrostographie, посвящённую злаковым растениям севера Франции. Демазьер был одним из известнейших специалистов по тайнобрачным растениям начала и середины XIX века. Он был одним из редакторов журналов Annales des sciences naturelles и Bulletin de la société des sciences de Lille. С 1825 по 1851 Демазьер издавал важную серию гербарных образцов, сопровождаемых описаниями. Демазьер был знаком со многими известными ботаниками, в том числе с Т. К. Простом, Ж. Б. Мужо, Ж. Л. М. Кастанем, Ж. П. Гепеном, К. Монтанем, М. Робержем, Л. А. де Бребиссоном, Р. Ленорманом, Л. С. В. де Лакруа и В. Нюландером. Демазьер был членом Французской академии наук. Жан Батист Демазьер скончался 23 июня 1862 года в коммуне Ламберсар неподалёку от Лилля.

Некоторые работы 
 Desmazières, J.B.H.J. (1812). Agrostographie des départemens du Nord de la France. 179 p.
 Desmazières, J.B.H.J. (1823). Catalogue des plantes omises dans la botanographie Belgique et dans les flores du Nord de la France. 107 p.
 Desmazières, J.B.H.J. (1825—1851). Plantes cryptogames du Nord de la France. 22 fasc.
 Desmazières, J.B.H.J. (1826). Observations botaniques et zoologiques. 52 p.

Роды, названные в честь Ж. Б. А. Ж. Демазьера

Литература 
 

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту
Микологи Франции
Альгологи
Бриологи
Ботаники XIX века